La Coppa di Israele 1993-1994 è la 34ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.

Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1993-1994

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
Coppa di Israele di pallacanestro maschile